Верманто́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 170 км на південний схід від Парижа, 110 км на захід від Діжона, 20 км на південний схід від Осера.

Історія 

1 січня 2016 року до Вермантон приєднали колишній муніципалітет Сасі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 570 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1191,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт Вермантон
 Вермантон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вермантон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вермантон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вермантон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна